Нерен — населённые пункты в Германии.

 Нерен (Вюртемберг) — коммуна в земле Баден-Вюртемберг. 
 Нерен (Мозель) — коммуна в земле Рейнланд-Пфальц.